Словенский язык — язык, относящийся к группе славянских языков.
 Словенский язык — древнее название старославянского языка.
 Словенский язык — название словацкого языка в русской литературе XIX — начале XX века (по самоназванию slovenský jazyk).